AN/SQS-53 — американская корабельная гидроакустическая станция дальнего радиуса действия. Предназначена для размещения в носовом бульбовом обтекателе кораблей класса эсминец и крейсер и совместной работы с системой управления противолодочным оружием Mk 116. Разработана в качестве замены ГАС AN/SQS-26CX. Считается одним из лучших в мире гидролокаторов для надводных кораблей.

Отличается от предшественника AN/SQS-26 полностью полупроводниковой элементной базой и, как следствие, повышенной надёжностью (средняя наработка на отказ составляет 2000 часов) и менее трудоёмким техническим обслуживанием (курсы подготовки техников по ремонту занимают 5 недель вместо 5 месяцев для AN/SQS-26).

Система позволяет сопровождать до 100 целей в активном и пассивном режимах, классифицировать цели в пассивном режиме.

Пиковая мощность излучателя — 190 кВт.

Стоимость базовой модели составляет $6,3 млн, модификаций -B и -C — $10-11 млн.

Конструкция 
Излучатель сонара представляет собой цилиндр высотой 1,75 м и диаметром 4,88 м с расположенными на нём 72 вертикальными линейками по 8 приёмопередатчиков TR-313 в каждом (всего 576 элементов). Масса антенны — около 27 т. Ширина луча составляет 5° по азимуту).

Рабочая частота передатчика — 3 кГц, максимальная частота — 192 кГц.

Обтекатель AN/SQS-53 изготовлен из жёсткого резиноподобного материала (в отличие от металлического обтекателя AN/SQS-26).

Станция включает в себя 22 стойки и 7 компьютеров AN/UYK-44(V) (в модификации -B компьютеры AN/UYK-20), объединённых в сеть.

История 
ГАС разработана в 1972 году и производилась компанией General Electric, подразделением Heavy Military Electronic Equipment Dept. в Сиракьюс, Нью-Йорк, первая установка на корабле относится к 1975 году.

Модификации 
Модификация AN/SQS-53A — базовая модель, твердотельная версия AN/SQS-26. Так же как и последняя использовала механическое сканирование луча с возможностью сопровождения только одной цели. Использовались цифровые компьютеры AN/UYK-20 и дисплеи AN/UYQ-21, а также сигнальный процессор AN/UYS-1 для обработки сигналов пассивного сонара.

Модификация AN/SQS-53B, появившаяся в 1980-х годах отличалась от базовой модели цифровым сигнальным процессором AN/UYS-1 и новым компьютером AN/UYK-44(V). Это значительно увеличило дальность действия сонара. Была обеспечена совместимость интерфейса с БИУС ПЛО AN/SQQ-89. Эта модификация обеспечивала подводную акустическую связь и активные контрмеры против акустических самонаводящихся торпед. Значительно увеличена надёжность аппаратуры.

Эта модификация могла сопровождать несколько целей, и классифицировать цели по акустической сигнатуре, имела встроенные средства самотестирования. Среднее время между отказами достигло 2000 ч, среднее время ремонта сокращено до 30 минут, трудоёмкость технического обслуживания уменьшилась на 60 %.

Модификация AN/SQS-53C обладала вдвое большей дальностью действия за счёт модернизации оборудования, значительно увеличена производительность обработки информации. Было обеспечено сопровождение нескольких целей, одновременное использование пассивной и активной гидролокации, расширена полоса приёма. Увеличена мощность передатчика и надёжность аппаратуры.

Эта модификация была оснащена накопителем на магнитной ленты UYH-1 для протоколирования информации о контактах.

Модификация AN/SQS-53C Kingfisher/SWAK () обеспечивала поиск мин в переднем секторе 120° на расстояниях 2,5; 5; 10 и 20 км.

Модификация EC-16 () позволяла модернизировать сонары AN/SQS-53A/B, которые стояли на эсминцах типа «Кидд» (DDG 993—996) и первых девяти крейсерах типа «Тикондерога» (CG 47-55), до уровня AN/SQS-53C. Прототип был испытан в октябре 1994 года на эсминце DDG-995 «Скотт». Модификация обладала открытой архитектурой, облегчавшей дальнейшую модернизацию, упраздняла старую аналоговую электронику в приёмнике и имела новые цветные дисплеи, где оперативная обстановка отражалась на фоне топографических карт. Были улучшены цифровые интерфейсы с системой управления и принятия решения ( и системой IMICS (). Хотя излучатель остался аналоговым, форма волны была изменена по образцу Kingfisher и AN/SQS-53C. Количество стоек оборудования уменьшилось на 15 (с 37 до 22), масса уменьшилась более чем на 11 т. Применение стандартных модулей уменьшило время разработки и её стоимость на две трети. Курс обучения техников по ремонту сократился с 29 до 5 недель, объём технического обслуживания — до 500 ч/год.

Модификация EC-84 позволяла сделать аналогичную модернизацию для эсминцев типа DD-963.

Модификация AN/SQS-53D, появившаяся в 1997 году отличалась полной заменой всех оставшихся аналоговых устройств на цифровые. В этой модификации широко использовались коммерческие компоненты, доступные на открытом рынке.

Японская компания NEC выпускает AN/SQS-53 по лицензии под названием OQS-102.

Технические характеристики

Носители 
  Ракетные крейсера типа «Вирджиния»
  Ракетные крейсера типа «Белкнап»
  Эскадренные миноносцы типа «Конго»
  Эскадренные миноносцы типа «Кидд»
  Эскадренные миноносцы типа «Спрюэнс»
  Ракетные крейсера типа «Тикондерога»
  Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк»

Примечания

См. также 
 Список оружия и технических средств кораблей ВМС США

Ссылки 
 AN/SQS-53 на сайте Fas.org.
 AN/SQS-53 Sonar на сайте GlobalSecurity.org.

Гидроакустические станции США
Военная продукция General Electric